Kuglački klub "Polet" (KK "Polet" Skrad; Polet Skrad; Polet) je muški kuglački klub iz Skrada, Primorsko-goranska županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2019./20. klub se natječe u 3. hrvatskoj ligi - Zapad - PGŽ-Istra, ligi četvrtog stupnja hrvatske lige u kuglanju.

O klubu  
Kuglački klub "Polet" je osnovan 1980. godine. Po osamostaljenju Republike Hrvatske, klub se natjecao u različitim ligaškim natjecanjima (pretežno u regiji "Zapad"), te je bio i član "1.A hrvatske lige" dvije sezone.  
Klub koristi kuglanu "Zeleni Vir" u Skradu.

Uspjesi

Ekipno 
 1.B HKL - Jug 
 prvak: 1998./99. 

 2. HKL - Zapad 
 doprvak: 2012./13. 

 3. HKL - Zapad 
 doprvak: 2005./06.

Pojedinačno

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutrašnje poveznice 
 Skrad 
 Kuglački klub Skrad

Vanjske poveznice 
 aplikacija.kuglanje.hr, Polet 
 aplikacija.kuglanje.hr Polet (810097) 
 kuglanje.hr, Polet 
 sportilus.com, KUGLAČKI KLUB POLET SKRAD 
 skrad.com, Polet u krizi, Vic profesorski, Skrad rutinski, objavljeno 6. studenog 2011.

Izvori  
 
 moja-djelatnost.hr, KK Polet Skrad, pristupljeno 31. ožujka 2020. 
 poslovna.hr, KUGLAČKI KLUB POLET SKRAD 
 fininfo.hr, KK "POLET" SKRAD 
 bisnode.hr, KUGLAČKI KLUB "POLET" SKRAD 
 mojatvrtka.net, KUGLAČKI KLUB POLET SKRAD 
 companywall.hr, KK "POLET" SKRAD 
  

Skrad